Salzburg oder Salzburger Land bzw. Land Salzburg, Salzburgisches Land heißen folgende geographischen Objekte:
 Land Salzburg, ein österreichisches Bundesland
 Bezirk Salzburg-Umgebung, das Umland der Stadt Salzburg (Kennzeichen Salzburg Land)
 Erzstift Salzburg, ein historisches Territorium im Heiligen Römischen Reich (bis 1803)
 Kurfürstentum Salzburg, ein kurzzeitiges Staatsgebilde 1803 bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs 1806
 Herzogtum Salzburg, ein Territorium im Kaiserreich Österreich und in Österreich-Ungarn
 Salzburgkreis, eine Verwaltungsgliederung von Österreich ob der Enns 1816–1850
 Kreis Château-Salins, Landkreis Salzburgen, Landkreis der französischen Stadt Château-Salins während des Deutschen Kaiserreiches

Salzburg bezeichnet speziell:
 Salzburg, Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Salzburg

 Salzburg (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Salzburg (Coppenbrügge), Ortsteil des Fleckens Coppenbrügge, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen 
 Salzburg (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Salzburg (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Salzburg (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Salzburg (Steinhöring), Einöde in der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern

 Château-Salins, Stadt in Frankreich
 Ocna Sibiului, Kurort in Siebenbürgen, Rumänien (hist. auch Vizakua, Vizaqua)
 Solivar, Stadtteil der slowakischen Stadt Prešov

sowie:
 Erzdiözese Salzburg, Diözese der römisch-katholischen Kirche
 (6442) Salzburg, Asteroid des Hauptgürtels
 Voit von Salzburg, fränkisches Adelsgeschlecht

SalzburgerLand (in dieser Schreibweise) steht für
 Salzburgerland Tourismus, Landestourismusorganisation für das Bundesland Salzburg
 Alpenmilch Salzburg, Marke des Milchverarbeitungsbetriebs in der Stadt Salzburg

Siehe auch:
 Burg Salzburg
 Salzburgen, Salisburg
 Hohensalzburg
 Salzachkreis (1806–1816)
 Salzberg
 Soltborg